Kronprinzendenkmal steht für
 Kronprinzendenkmal (Avenwedde)
 Kronprinzendenkmal (Kaiserswerth)